Charles Kleinberg (1937-2013), comédien, metteur en scène et pédagogue d'interprétation et de déclamation de textes poétiques belge
 Jon Kleinberg (1971-), informaticien américain,
 Kevin Kleinberg (1982-),  acteur américain